Nadjette Maouche est une journaliste française.

Biographie 
Après une maîtrise de lettres modernes et le CFJ de Montpellier, Nadjette Maouche commence à travailler dans la presse écrite en tant que journaliste-reporter. Puis c’est à Télé Lyon Métropole où elle est restée six ans et demi, qu’elle complète son expérience avec plusieurs émissions : Talk show, un magazine hebdomadaire sur l’insertion, des rendez-vous quotidiens, Journal Télévisé. Sur France 3, elle présente des émissions sur la société.

France 3 
 C'est mieux ensemble, magazine sur l'éducation, de septembre 2002 à décembre 2007.
 C'est arrivé près de chez vous, avec Jean michel Ogier, de janvier à .

Journaliste française du XXIe siècle
Animatrice française de télévision
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)
Naissance à Lyon